Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 901 dans le monde.

 Route européenne 901 en Espagne
  dans certains départements, en France
 Route métropolitaine 901 dans Toulouse Métropole, en France